Billy Butler (1986-), joueur américain de baseball ;
 Billy Butler (1900–1966), footballeur anglais ;
 William 'Billy' Butler (1940- ), musicien et producteur de musique anglo-canadien ;
  (1945- ), chanteur américain de soul ;
  (1925-1991), guitariste américain de soul et de jazz.